Live in Concert 2006 (Концерт 2006) — 61-й альбом Барбры Стрейзанд, записанный во время её американского турне осенью 2006 года. Издан в 2007 году.

Список композиций

Диск 1: Акт I
 "Funny Girl Broadway Overture" – 4:47
 "Starting Here, Starting Now" – 2:57
 "Opening Remarks" – 1:33
 "Down With Love" – 3:57
 "The Way We Were" – 3:48
 "Songwriting (Dialogue)" – 1:53
 "Ma Première Chanson" – 2:37
 "Evergreen" (with Il Divo) – 4:05
 "Come Rain or Come Shine" – 3:09
 "Funny Girl (Dialogue)" – 0:52
 "Funny Girl" – 2:32
 "The Music That Makes Me Dance" – 1:37
 "My Man" – 3:28
 "People (Dialogue)" – 0:29
 "People" – 5:08

Диск 2: Акт II		
 "Entr'acte" – 3:37
 "The Music of the Night" (с Il Divo) – 4:16
 "Jason's Theme" (Джейсон Гулд) – 1:14
 "You've Got to Be Carefully Taught / Children Will Listen" – 3:29
 "Unusual Way" – 3:33
 "What Are You Doing the Rest of Your Life?" – 3:58
 "Happy Days Are Here Again" – 2:31
 "(Have I Stayed) Too Long at the Fair?" – 4:45
 "William Saroyan (Dialogue)" – 1:40
 "The Time of Your Life" – 1:00
 "A Cockeyed Optimist" – 2:28
 "Somewhere (Dialogue)" – 1:13
 "Somewhere" (с Il Divo) – 3:34
 "My Shining Hour" – 4:31
 "Don't Rain On My Parade (Reprise)" – 3:30
 "Smile" – 4:26

Бонус-треки
"When the Sun Comes Out"
"Stoney End"
"Don't Rain On My Parade"

Ссылки
The Barbra Streisand Music Guide – Live in Concert 2006

Концертные альбомы Барбры Стрейзанд
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы 2007 года